Seram Bagian Timur ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) im Norden der indonesischen Provinz Maluku. Der Regierungssitz von Ostseram ist Bula.

Geographie 
Ostseram erstreckt sich zwischen 2°50′ und 4°50′ s. Br. sowie zwischen 129°50′ und 131°50′ ö. L. im östlichen Teil der Insel Seram. Ostseram belegt etwa ein Drittel der Fläche der Insel und hat die geringste Bevölkerungsdichte der drei Bezirke.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Ostseram in 15 Distrikte (Kecamatan) mit 198 Gemeinden.

Verwaltungsgeschichte 
Der Regierungsbezirk Ostseram wurde gleichzeitig mit dem Bezirk Westseram aus dem Bezirk Zentralmolukken ausgegliedert.

Nach der Volkszählung 2010 wurden einige neue Distrikte (Kecamatan) gebildet:
 Siwalalat wurde aus	Werinama abgespalten
 Kilmury wurde aus Seram Timur abgespalten
 Pulau Panjang wurde aus Pulau Gorom abgespalten
 Teor wurde von Wakata abgespalten
 Goron Timur wurde aus Pulau Gorom	abgespalten
 Bula Barat wurde aus Bula abgespalten
 Kian Darat wurde aus Seram Timur abgespalten
 Siritaun Wida Timur wurde aus Seram Timur abgespalten
 Teluk Waru wurde aus Bula abgespalten

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 ( - SP2020) lebten im Regierungsbezirk Ostseram 137.972 Menschen, davon 67721 Frauen (48,95 %) und 70.251 Männer (50,92 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) stieg der Frauenanteil um 0,13 %.

Mitte 2022 waren 95,46 Prozent der Einwohner Muslime, 2,84 % Christen (3.887 Protestanten und 1.698 Katholiken), 0,36 % bekannten sich zum Hinduismus.66,45 Prozent oder 90.969 Personen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 29,89 % waren Kinder und 3,66 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren Mitte 2022 59,24 (50,29) % ledig, 37,95 (46,29) % verheiratet, 0,54 (0,66) % geschieden und 2,27 (2,77) % verwitwet. Die geklammerten Kursivzahlen geben den Anteil bezogen auf die Bevölkerung ab 10 Jahre an (112.254).
Der HDI-Index lag 2020 mit 64,12 unter dem Durchschnitt der Provinz (69,49).

Weblinks 

 Peta Administrasi Kabupaten Seram Bagian Timur — Karte 1:300.000 (2015)
 mannigfaltige Publikationen als PDF auf der Statistikseite des Kabupaten Seram Bagian Timur (indonesisch/englisch)
 Jumlah Penduduk Semester I 2022 (Bevölkerung der Dörfer, 1. Hj. 2022)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Maluku